Пежо 301 је назив који користи француска ауто-индустрија Пежо за два аутомобила:

 Пежо 301 (1932), Пежоов аутомобил из 1932. године
 Пежо 301 (2012), Пежоов аутомобил из 2012. године